Дома МПС — адрес домов в Липецке
 Дома МПС (станция Липецк)
 Дома МПС (станция Казинка)
 Дома МПС (станция Чугун-2)